

Patronyme 

 Eddie Jebb (1981-), footballeur britannique ;
 Eglantyne Jebb (1876-1928), philanthrope britannique ;
 Gladwyn Jebb (1900-1996), diplomate et homme politique britannique ;
 Richard Claverhouse Jebb (1841-1905), écrivain et homme politique britannique d'origine écossaise ;
 Rob Jebb (1975-), athlète et cyclo-crossman anglais.